Köhler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frank Köhler
 Gunther Köhler
 Jörn Köhler